Miklós Németh (politicus)
 Miklós Németh (atleet)